AHC steht für:
 Asiatisches Handicap
 Amedee Army Airfield (IATA-Code), Flugplatz im Lassen County, Kalifornien
 Alabama Historical Commission
 Arab Higher Committee, siehe Arabisches Hohes Komitee
 Annuarium Historiae Conciliorum, historische Fachzeitschrift

Abkürzung